El holandés errante puede hacer referencia a:

 El holandés errante (leyenda) u «holandés volador», barco fantasma protagonista de una leyenda europea muy extendida alrededor del mundo;
 El holandés errante (ópera) (Der fliegende Holländer), ópera romántica de Richard Wagner de 1843.

 El Holandés Volador/ El Holandés Errante, personaje secundario de la serie de televisión estadounidense: Bob Esponja.